Jugulator — вимерлий рід ссавців з крейдяного періоду Північної Америки. Він містить один вид, Jugulator amplissimus. Евтриконодонт, відомий із гірської формації Кедр, є одночасно великим за розміром і, можливо, екологічно спеціалізованим таксоном, який демонструє різноманітність ссавців у мезозої.

Опис 
Jugulator відомий переважно з окремих зубів і зубних рядів. Цей вид найбільше відомий у зв'язку зі своїми великими розмірами, бувши одним з найбільших ссавців у регіоні, деякі нижні корінні зуби перевищують 5 мм у довжину, що дає приблизну вагу тіла 750 г. Медіальний нижній різець сильно збільшений, має рукавицеподібну коронку з гострими ріжучими поверхнями.

Філогенез 
Завжди визнаний триконодонтидним евтріконодонтом, останні філогенетичні дослідження відновлюють Jugulator як сестринський таксон клади, що включає Volaticotherium, Ichthyoconodon, Triconolestes і Argentoconodon, відомого як Volaticotherini.

Кладограма за Gaetano & Rougier, 2011:

Біологія 
Jugulator вважається досить великим ссавцем для стандартів мезозою. У поєднанні із загальними пристосуваннями до м'ясоїдності, які демонструють евтриконодонти, можна з упевненістю сказати, що він був хижаком інших хребетних, таких як ссавці, ящірки та маленькі динозаври. Інші великі евтриконодонти, такі як Repenomamus і Gobiconodon, демонструють докази падлоїдів і прямого хижацтва на таких істот, тому цілком імовірно, що Jugulator також демонстрував таку поведінку.

Екологія 
Jugulator зустрічається в середньокрейдових відкладеннях формації Cedar Mountain, де зустрічаються кілька більш знакових динозаврів Північної Америки, як-от Utahraptor і Cedarosaurus. Звідси також відома велика різноманітність видів ссавців, включаючи інших евтриконодонтів, таких як Astroconodon і Corviconodon, а також багатогорбкових, таких як Cedaromys і Janumys, і кількох терійських ссавців, таких як Montanalestes і Atokatheridium. Ці різноманітні фауни ссавців пропонують перехід від панівних таксонів у ранній крейді та фауни лавразійських ссавців пізньої крейди, де переважають багатобугоркові та терійські.

Примітки 

Роди ссавців
Ссавці крейдяного періоду